kwas glikolowy, HOCH2COOH
 kwas nadoctowy, CH3COOOH